Yüksekova (district), een Turks district in de provincie Hakkâri
 Yüksekova (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Yüksekova